«Formation» — песня, записанная американской певицей Бейонсе, и выпущенная с её 6-го альбома Lemonade 6 февраля 2016 года лейблами Parkwood и Columbia. Песня была написана Khalif Brown, Jordan Frost, Asheton Hogan, Michael Len Williams II, Бейонсе и спродюсирована Mike Will Made It, Бейонсе и A+.
Три номинации на премию Грэмми-2017 в категориях: Лучшая запись года, Лучшая песня года и Лучшее музыкальное видео.

Релиз 
Песня была доступна для свободного скачивания эксклюзивно через подписной музыкальный стриминговый сервис Tidal.

Коммерческий успех 
Песня заняла позицию № 10 на Billboard Hot 100, став первым синглом с нового альбома, который вошёл в лучшую десятку американского Hot-100. Так же песня взяла первую позицию в чарте Australia Urban Singles.

Музыкальное видео 
6 февраля 2016 был выпущен клип на сингл. Режиссёром выступила Мелина Мацукас.

Отзывы 
Formation была признана одной из лучших по итогам 2016 года многими критиками и изданиями: Rolling Stone, Entertainment Weekly, Time Magazine, Complex, Fuse NPR, и Paste. Журналы Pitchfork и Spin назвали песню второй лучшей по итогам года, в то время как журнал NME шестой. Журнал Billboard поместил «Formation» на позицию № 14 в своём списке «100 Best Pop Songs of 2016».

Чарты

Продажи сингла

История релизов

Источники 

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Синглы Бейонсе
Песни, написанные Бейонсе
Песни, направленные против расизма и ксенофобии
Песни, спродюсированные Mike Will Made It
Песни Бейонсе